Waldstetten kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Waldstetten, Baden-Württemberg – kommun i Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Waldstetten, Bayern – kommun i Landkreis Günzburg, Bayern, Schwaben,